Tokugava család, Japán vezető családja 1603 és 1867 között
 Tokugava Iejaszu, a család legismertebb tagja és első sógunja
 Tokugava-sógunátus, feudális katonai kormányzat Japánban
 Tokugava-kor, az Edo-kor alternatív megnevezése